Килдир има више значења:
 Килдир (Илиноис)
 Килдир (Северна Дакота)